Вестендорф (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

География 
Вестендорф расположен в живописной Бриксентальской долине. Округ состоит из плотно расположенных деревушек и фермерских угодий, причем вторые занимают большую часть. На юге округа расположен Виндауталь, популярный альпийский курорт.

Реки: Через округ протекают Бриксентальская и Виндаутальская горные реки

Горы: Главные горы округа — Хохе Сальве (1828 метров), Штайнбергштайн (2215 метров), Крёндльхорн (2444 метра) и Брекхорн (2032 метра).

Население

Политическая ситуация  
Бургомистр коммуны — Антон Марграйтер (местный блок).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля